Ngabo (kalön) (18e-19e eeuw), Tibetaans minister (kalön) van 1921-1932
Ngabo Ngawang Jigme (Shape) (1910-2009), een Tibetaans minister en later een communistische bestuurder in Tibet
Jigme Ngapo (Ngabo) (1951), een Tibetaans antropoloog en communistisch politicus